ESYS steht für:
 "Energiesysteme der Zukunft", eine Initiative der Acatech, der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
 Europäisches Segel-Informationssystem, ein Web-Portal des Segelsports

Abkürzung